A 2000-es rali-világbajnokság volt a 28. rali-világbajnoki szezon. Január 21-én kezdődött és november 26-án lett vége. Az egyéni bajnok Marcus Grönholm lett, a csapat világbajnok pedig a Peugeot.

Végeredmény

Versenyző

Gyártó

További információk 

 2000-es rali-világbajnokságról az ewrc.cz honlapon

Rali-világbajnokságok
Rali